Kateřina Böhmová (1958) - Tsjecho-Slowaaks tennisspeelster (de moeder)
 Kateřina Böhmová (1986) - Tsjecho-Slowaaks tennisspeelster (de dochter)